Новоалександровский сельский совет:

Россия
См. Новоалександровский сельсовет

Украина
 Новоалександровский сельский совет (Днепровский район) — Днепропетровская область
 Новоалександровский сельский совет (Синельниковский район) — Днепропетровская область
 Новоалександровский сельский совет (Александровский район) — Донецкая область
 Новоалександровский сельский совет (Покровский район) — Донецкая область
 Новоалександровский сельский совет (Запорожский район) — Запорожская область
 Новоалександровский сельский совет (Згуровский район) — Киевская область
 Новоалександровский сельский совет (Долинский район) — Кировоградская область
 Новоалександровский сельский совет (Кропивницкий район) — Кировоградская область
 Новоалександровский сельский совет (Беловодский район) — Луганская область
 Новоалександровский сельский совет (Кременский район) — Луганская область
 Новоалександровский сельский совет (Троицкий район) — Луганская область
 Новоалександровский сельский совет (Баштанский район) — Николаевская область
 Новоалександровский сельский совет (Братский район) — Николаевская область
 Новоалександровский сельский совет (Ананьевский район) — Одесская область
 Новоалександровский сельский совет (Великомихайловский район) — Одесская область
 Новоалександровский сельский совет (Великобурлукский район) — Харьковская область
 Новоалександровский сельский совет (Волчанский район) — Харьковская область
 Новоалександровский сельский совет (Сахновщинский район) — Харьковская область
 Новоалександровский сельский совет (Каланчакский район) — Херсонская область
 Новоалександровский сельский совет (Нижнесерогозский район) — Херсонская область
 Новоалександровский сельский совет (Нововоронцовский район) — Херсонская область

Примечания